Plaats in Indonesië
 Kedungsoko (Mantup), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Kedungsoko (Plumpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Kedungsoko (Tulungagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java